Piotr IV Aragoński (1319-1387) – król Aragonii 1336-1387
 Piotr IV (1798-1834) – król Portugalii 1826; cesarz Brazylii jako Piotr I